«З 8 березня, чоловіки!» — фільм 2014 року.

Зміст 
Анна Беркутова — білявка в броні з мініспідниці й глибокого декольте. Її зброя — краса, розум і абсолютна впевненість у тому, що вона знає чоловіків. Вона веде важливий проєкт у Сколково і збирається заміж за багатого іноземця. Але в день її народження, 8 березня, її чітка, як фінансовий звіт, доля змінюється: Аню кидає наречений, її проєкт крадуть зі Сколково, а сама вона починає чути думки чоловіків. Ця здатність спочатку доводить її до відчаю, а потім відкриває широкі можливості…

Посилання 

Кінокомедії Росії